Лоши момичета може да се отнася за:
 Лоши момичета (филм, 1968), филм на Клод Шаброл
 Лоши момичета (филм, 1994), филм на Джонатан Каплан
 Лоши момичета (сериал)